Coronacertificaat, -pas(poort) of -(toegangs)bewijs, dat internationaal wordt gebruikt door verschillende staten.
Coronatoegangsbewijs, dat binnen Nederland wordt gebruikt